Sant Jean-François Régis, jesuïta francès, mort en 1640.
 Sant François-Régis Clet, prevere francès de la Congregació de la Missió, màrtir a la Xina en 1820.